Carioca steht für:

 Carioca, Einwohner von Rio de Janeiro, siehe Rio de Janeiro #Bevölkerung
 Alternativtitel eines US-amerikanischen Musicalfilms (1933), siehe Flying Down to Rio
 Carioca (Lied), Filmsong und Tanz aus dem Musicalfilm
 Carioca (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1941)
 Carioca (Ölfeld), brasilianisches Ölfeld
 Carioca (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Carioca, Beiname des Volvo PV36
 José Carioca, Figur im US-amerikanischen Zeichentrickfilm Drei Caballeros (1944)

Carioca ist Teil des Spielernamens folgender Personen:
 Carol Carioca (Carolina Conceição Martins Pereira; * 1983), brasilianische Fußballspielerin
 Jones Carioca (Jones da Silva Lopes; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Marcelinho Carioca (Marcelo Pereira Surcin; * 1971), brasilianischer Fußballspieler
 Rafael Carioca (Rafael de Souza Pereira; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Raphael Carioca (Raphael Pereira de Lima Câmara; * 1991), brasilianischer Fußballspieler